UEFA Europa League finalen 2018 var en fodboldkamp der blev spillet den 16. maj 2018. Kampen blev spillet foran 55.768 tilskuere på Parc Olympique lyonnais i den franske by Lyon, og skulle finde vinderen af UEFA Europa League 2017-18. De deltagende hold var franske Olympique Marseille og spanske Atlético Madrid. Den var kulminationen på den 47. sæson i Europas næststørste klubturnering for hold arrangeret af UEFA, og den niende finale siden turneringen skiftede navn fra UEFA Cup til UEFA Europa League. For begge hold var det den tredje finale i turneringen. Marseille tabte i 1993 og 2004, mens Atlético sejrede i 2010 og 2012.

Med en sejr på 3-0 sikrede Atlético Madrid sig sin tredje triumf i turneringen. De to første mål blev scoret af Antoine Griezmann, inden anfører Gabi scorede det sidste få minutter for slutfløjtet.

Kampen blev ledet af den hollandske dommer Björn Kuipers.

Spillested 
UEFAs eksklusiv-komite bestemte på et møde den 9. december 2016 i Nyon, at Parc Olympique lyonnais i den franske by Lyon, skulle være vært for finalen. Arenaen blev åbnet i januar 2016, og er hjemmebane for klubben Olympique lyonnais.

Kampen 
"Hjemmeholdet" (af administrative årsager) blev fundet ved en ekstra lodtrækning, der blev afholdt efter lodtrækningen til semifinalerne.

Se også 
 UEFA Champions League finalen 2018

Referencer

Eksterne henvisninger 
 UEFA Europa League på UEFAs hjemmeside 

2018
Finalen 2018
Fodbold i 2018
Lyon
Olympique de Marseille
Atletico de Madrid